Ergüven ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Rıza Ergüven (1925–2001), türkischer Dichter, Schriftsteller, Essayist, Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler
 Deniz Gamze Ergüven (* 1978), türkisch-französische Filmregisseurin